Bernard Chevallier (1912-1997), cavalier français ;
 Bernard Chevallier (1925-2018), joueur français de rugby à XV.